Courtomer (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Courtomer (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France